Jeff Coetzee (Okiep, 25 de Abril de 1977) é um tenista profissional sul-africano, atingiu o N.12 em duplas na ATP, onde possui 6 titulos, representou a África do Sul, em Pequim 2008, e representa a Equipe Sul-Africana de Copa Davis.

Honras 
Duplas
 2002 ATP de Amersfoort, Holanda com Chris Haggard
 2002 ATP de Toquio, Japão com Chris Haggard
 2002 ATP de Adelaide, Austrália com Chris Haggard
 2007 ATP de Auckland, Nova Zelândia com Rogier Wassen
 2007 ATP de 's-Hertogenbosch, Holanda com Rogier Wassen
 2008 Estoril Open, Portugal com Wesley Moodie

Ligações externas 
 

Tenistas da África do Sul
Tenistas olímpicos da África do Sul
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008